Gmina Michałowice bezeichnet zwei Gemeinden in Polen:

 Gmina Michałowice (Powiat Krakowski), eine Landgemeinde im Powiat Krakowski der Woiwodschaft Kleinpolen
 Gmina Michałowice (Powiat Pruszkowski), eine Landgemeinde im Powiat Pruszkowski der Woiwodschaft Masowien; siehe Michałowice (Powiat Pruszkowski)#Gemeinde